Geografie
 Wakai (Suriname), gebied in Noordwest-Suriname
 Wakai (Indonesië), plaats in onderdistrict Una-Una, Midden-Sulawesi, Indonesië

Personen
 Nobuyuki Wakai, voormalig Japans motorcoureur (1967)
 Kenji Wakai, voormalig Japans voetballer (1974)